Brock Radunske (né le  à Kitchener, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace naturalisé sud-coréen.

Carrière de joueur 
Ce joueur a évolué trois saisons au niveau universitaire américain avant de rejoindre le club-école des Oilers d'Edmonton, les Roadrunners d'Edmonton. Cette équipe de la Ligue nationale de hockey l'avait repêché en 2002. Par contre, il est relégué à l'ECHL en cours de saison, ne jouant que huit parties avec les Roadrunners. Il joue à nouveau dans la Ligue américaine de hockey en 2006-2007 avec les Griffins de Grand Rapids.

En 2007-2008, il joue avec les Augsburger Panther en Allemagne. Son séjour en Europe ne dure qu'une saison, puisqu'il signe par la suite avec un club de la Corée du Sud, le Anyang Halla, où il joue toujours.

Il représente la Corée du Sud au niveau international après avoir reçu la citoyenneté sud-coréenne en 2013. Il est le premier joueur sans ascendance coréenne à jouer pour l'équipe nationale sud-coréenne.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2000-2001 ||Hurricanes de Newmarket ||OPJHL ||48 ||30 ||39 ||69 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Spartans de Michigan State ||NCAA ||41 ||4 ||9 ||13 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Spartans de Michigan State ||NCAA ||36 ||11 ||18 ||29 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Spartans de Michigan State ||NCAA ||42 ||12 ||10 ||22 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Grrrowl de Greenville ||ECHL ||39 ||12 ||17 ||29 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Roadrunners d'Edmonton ||LAH ||8 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Grrrowl de Greenville ||ECHL ||63 ||28 ||16 ||54 ||58 ||6 ||1 ||2 ||3 ||14
|-
|2006-2007 ||Thunder de Stockton ||ECHL ||16 ||14 ||19 ||33 ||12 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2006-2007 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||20 ||2 ||0 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Augsburger Panther ||DEL ||37 ||7 ||19 ||26 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||35 ||29 ||29 ||57 ||36 ||7 ||5 ||6 ||11 ||8
|-
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||28 ||19 ||29 ||48 ||24 ||9 ||6 ||7 ||13 ||12
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||20 ||13 ||33 ||28 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2011-2012 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||22 ||30 ||52 ||26 ||5 ||2 ||4 ||6 ||4
|-
|2012-2013 ||Anyang Halla ||Asia League || 41|| 23|| 53|| 76|| 46|| 3|| 1|| 3|| 4|| 16
|-
|2013-2014 ||Anyang Halla ||Asia League ||40 ||29 ||36 ||65 ||73 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 ||Anyang Halla ||Asia League ||46 ||16 ||56 ||72 ||75 ||6 ||1 ||5 ||6 ||0 
|-
|2015-2016 ||Anyang Halla ||Asia League ||42 ||25 ||25 ||50 ||34 ||8 ||2 ||1 ||3 ||18 
|-
|2016-2017 ||Anyang Halla ||Asia League ||25 ||7 ||14 ||21 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2017-2018 ||Anyang Halla ||Asia League ||23 ||5 ||6 ||11 ||14 ||7 ||3 ||1 ||4 ||2

Au niveau international 

|-
| 2013 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde D1A || 5 || 3 || 2 || 5 || 2 || align="left"| place
|-
| 2014 || align="left"| Corée du Sud || align="left"|Championnat du monde D1A || 5 || 3 || 3 || 6 || 10 || align="left"| (relégué en D1B)
|-
| 2015 || align="left"| Corée du Sud || align="left"|Championnat du monde D1B || 5 || 0 || 7 || 7 || 0 || align="left"| (promu en D1A)
|-
| 2016 || align="left"| Corée du Sud || align="left"|Championnat du monde D1A || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || align="left"|
|-
| 2018 || align=left| Corée du Sud || align=left|Jeux olympiques || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 || align=left| place
|-
|2018 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 12 ||align="left"| place (relégué en D1A)

Trophées et honneurs personnels

Asia League
2009 : nommé meilleur attaquant offensif
2009 : nommé joueur le plus utile (MVP)

Notes et références 

Naissance en avril 1983
Naissance à Kitchener
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Roadrunners d'Edmonton
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Anyang Halla
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018